Ballenberg ist der Name folgender Orte:
 Ballenberg (Ravenstein), eine ehemalige Stadt, heute Stadtteil von Ravenstein, Baden-Württemberg
 Biała Góra (Rąbino), ein Dorf bei Belgard in Pommern

Ballenberg ist der Name von:
 Freilichtmuseum Ballenberg, ein Freilichtmuseum im Berner Oberland auf dem gleichnamigen Berg, mit gleichnamigem Landschaftstheater, Kurszentrum und Stiftung
Siehe auch:
 Ballberg